Satchmo Serenades () —  альбом-компиляция американского джазового трубача и вокалиста Луи Армстронга. Треки, вошедшие в альбом, были записаны между сентябрём 1949 года и октябрём 1953 года.

Об альбоме 
Первая американская версия 1952 года содержала 8 песен (по 4 на сторонах „А“ и „Б“), впоследствии в сборник добавлялись новые треки. В компиляцию 2000 года входит 18 песен: 9 основных и 9 бонусных. Музыку исполнил оркестр Сая Оливера. Наиболее знаменитые песни, входящие в сборник: «La Vie en Rose», «C’est Si Bon», «A Kiss To Build a Dream On».

Список композиций 
Здесь приведены песни, которые вошли в CD-сборник (2000):

Литература 
 Louis Armstrong Plays W. C. Handy , from The Louis Armstrong Discography by Scott Johnson with adaptations by Michael Minn, 1997–2007

Примечания

Ссылки 
 Satchmo Serenades на discogs.com

Альбомы Луи Армстронга